Tamás László (1923) fazekas, a Népművészet Mestere
 Tamás László (1924–1995) atlétaedző
 Tamás László (1934–2000) labdarúgó, a Győri Vasas ETO játékosa, magyar bajnok (1963 - ősz)
 Tamás László (1964) labdarúgó (Rába ETO, Békéscsaba)
 Tamás László (1988) erdélyi labdarúgó (Vasas, Siófok, Balmazújváros, Haladás)